Новоелизаветовка — название населённых пунктов на Украине:

 Новоелизаветовка — село в Покровском районе Донецкой области.
 Новоелизаветовка — село в составе города Красный Луч Луганской области.
 Новоелизаветовка — село в Ширяевском районе Одесской области.
 Новоелизаветовка — село в Горностаевском районе Херсонской области.